Кущ Павло Вікторович — український письменник, журналіст
 Кущ Павло Миколайович (Климент) — єпископ Сімферопольський і Кримський;
 Кущ Павло Анатолійович — борець, чемпіон України і світу з бойового самбо.